El término miná o mainá puede referirse a varias especies de aves de la familia Sturnidae:

Gracula religiosa, miná del Himalaya.
Acridotheres grandis, miná grande.
Acridotheres cristatellus, miná crestado.
Acridotheres javanicus, miná de Java.
Acridotheres cinereus, miná cenizo.
Acridotheres fuscus, miná de la jungla.
Acridotheres albocinctus, miná acollarado.
Acridotheres ginginianus, miná ribereño.
Acridotheres tristis, miná común.
Acridotheres burmannicus, miná birmano.
Acridotheres melanopterus, miná alinegro.
Basilornis celebensis, miná de Célebes.
Basilornis galeatus, miná de yelmo.
Basilornis corythaix, miná moluqueño.
Basilornis mirandus, miná de Mindanao.
Sarcops calvus, miná coleto.
Streptocitta albicollis, miná cuelliblanco.
Streptocitta albertinae, miná caricalvo.
Mino dumontii, miná carigualdo.
Mino kreffti, miná de las Bismarck.
Mino anais, miná dorado.
Ampeliceps coronatus, miná coronado.
Gracula indica, miná indio.
Gracula enganensis, miná de Enggano.
Gracula robusta, miná de la Nias.
Gracula ptilogenym, miná cingalés.
Leucopsar rothschildi, miná de Bali.